Фезансакский дом () — династия правителей графства Фезансак, ветвь Гасконского дома.

История 
Родоначальником династии является Гильом Гарсия, второй сын герцога Гаскони Гарсии II Санша, который после смерти отца около 926 года получил территорию, включающую будущие графства Фезансак и Арманьяк. У Гильома Гарсии было 4 сына и дочь. После его смерти двое сыновей разделили владения отца. Младший, Бернар I Ле Луш, получил во владение графство Арманьяк. Он стал родоначальником дома д’Арманьяк. Второй же сын, Одон Фальта получил графство Фезансак. Двое других сыновей, Раймон и Фределон, которого некоторые исследователи называют графом де Гор, потомства не оставили.

О ближайших преемниках Одона известно не очень много. У Одона, который из-за многочисленных бесчинств получил прозвище «Фальта» — «Безумный», известен единственный сын Бернар I Одон Мансья Тине. Он основал монастырь в Озе. У Бернара было двое сыновей и дочь. Младший сын, Раймон I Коппа, избрал духовную карьеру и в 1036 году стал архиепископом Оша. Старший, Эмери I, был отлучён от церкви из-за захвата церковной земли и укрывательства убийцы. Он оставил троих сыновей. Из них второй, Раймон I, получил баронию Монтескью и стал родоначальником баронов Монтескью — разветвлённого рода, существующего и сейчас. Младший, Арно Эмерик, избрал духовную карьеру. Старший же, Гильом II Астанов унаследовал Фезансак.

Генеалогия

См. также 
 Фезансак (графство)
 Дом д’Арманьяк
 Гасконский дом
 Список графов де Фезансак

Примечания

Литература

Ссылки